Victoria Stadium kan avse:
Victoria Stadium (Northwich) - en fotbollsstadion i Northwich, England
Victoria Stadium (Gibraltar) - en fotbollsstadion i Gibraltar